Swallow Sidecar Company, een Brits historisch merk van zijspannen, auto's en scooters
 Swallow Airplane Company, een Amerikaanse historische vliegtuigfabrikant
 British Aircraft Swallow, een historisch Brits vliegtuig
 Swallow (Lincolnshire), een civil parish in Lincolnshire
 Swallow (film), een film uit 2019 onder regie van Carlo Mirabella-Davis